Marmora – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Hastings.
 Marmora – miejscowość we Włoszech, w regionie Piemont

a także:
 Alessandro La Marmora – pomysłodawca formacji Bersaglieri, brat Alfonso
 Alfonso Ferrero La Marmora – premier Włoch, brat Allesandra